Dayah Mon Ara (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Dayah Mon Ara (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Dayah Mon Ara (Peudada), een plaats in Indonesië